Wilkiszki − wieś na Litwie, w okręgu tauroskim, w rejonie pojeskim, siedziba administracyjna gminy Wilkiszki
 Wilkiszki − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie solecznickim, w gminie Turgiele
 Wilkiszki − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Bezdany
 Wilkiszki − wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Podbrzezie

Zobacz też 
 Merecz-Wilkiszki